Az esemény (The Happening) (2008) amerikai film M. Night Shyamalan rendezésében
 Az esemény (The Event) (2010–2011) amerikai televíziós sorozat